taalkundig: allusie, toespeling of zinspeling, een stijlfiguur
taalkundig: verwijzend voornaamwoord, een type voornaamwoord
medisch: verwijzing, doorverwijzing